Le terme Bras de fer (ou Bras-de-fer) peut se référer à :

Personnalités 
 Baudouin Ier de Flandre, dit « Bras de Fer » ou « le Bon », fut marquis ou comte en Flandre de 863 à 879.
 Guillaume de Hauteville, dit « Guillaume Bras-de-Fer » (mort en 1046), mercenaire normand.
 François de La Noue, dit « Bras-de-Fer », capitaine huguenot lors des guerres de Religion.
 Marc Antoine Jacques Bras-de-fer de Châteaufort, chevalier de Malte, lieutenant de Samuel de Champlain, il fut gouverneur de la Nouvelle-France à la mort de ce dernier, en .

Toponymes

Rivière Bras de Fer est un affluent de la rive sud de la rivière Caniapiscau (bassin versant de la baie d'Ungava), coulant dans le territoire non organisé de la rivière-Koksoak, dans le Nunavik, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
 Bras de Fer (bras du Nord), affluent du Bras du Nord (rivière Valin), dans Saint-David-de-Falardeau, MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, Canada.
 Lac du Bras de Fer, plan d'eau du territoire non organisé de Mont-Valin, MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, Canada.

Gare du Bras de Fer - Évry - Génopole est une gare ferroviaire française de la ligne de Grigny à Corbeil-Essonnes, située dans la commune d'Évry-Courcouronnes (département de l'Essonne).
 Rue La Noue-Bras-de-Fer est une voie publique de Nantes, en France, dans le quartier de l'île de Nantes.
 Rue du Bras-de-Fer est une voie publique piétonne de Montpellier, en France, dans le sous quartier de l'Écusson dans le Centre-Ville.

Jeu ou sport 
 Le bras de fer (ou tir au poignet) est un jeu ou un exercice de musculation pour reconnaître le plus fort des deux participants.

Arts et culture 
 Bras de fer est un film français réalisé par Gérard Vergez et sorti en 1985.
 Le Bras de fer (P.K. and the Kid) de Lou Lombardo.
 Over the Top : Le Bras de fer (Over the Top) de Menahem Golan.
 Bras de fer sur Centerpoint (titre original : Showdown at Centerpoint) est un roman de science-fiction de Roger MacBride Allen s'inscrivant dans l'univers étendu de Star Wars, et publié aux États-Unis par Bantam Spectra en 1995.